Oppenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Oppenberg (Steiermark), ehemalige Gemeinde in der Steiermark, Österreich

Oppenberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Oppenberg (1896–1971), deutscher Maler
 Dietrich Oppenberg (1917–2000), deutscher Verleger und Publizist
 Ferdinand Oppenberg (1908–1989), deutscher Lyriker und Prosaist